

Geografia 
 Biennais (Seine-Maritime) – antico comune della Senna Marittima, integrato con Etaimpuis

Persone 
 Martin-Guillaume Biennais (1764-1843) – orafo e argentiere francese